Sindangkerta kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sindangkerta (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,87, long 108,29), 
 Desa Sindangkerta (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,39, long 108,28), 
 Desa Sindangkerta (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,98, long 107,41), 
 Kecamatan Sindangkerta, distrikt, Jawa Barat, 
 Desa Sindangkerta (administrativ by i Indonesien, Banten), 

Robotskapade Indonesienförgreningar